Сегунда 1983/1984 () — 53-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 3 сентября 1983 года и закончился 27 мая 1984 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1983/1984
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1983 году
Спорт в Испании в 1984 году